Une conjoncture est l'ensemble des éléments qui constituent une situation présente, passée ou future et qui entrent en conjonction, qui créent une situation par leur .

Philosophie 

 une conjoncture en philosophie

Sciences humaines et sociales 

 une conjoncture dans les domaines économique, social, politique ou démographique.

Notes et références